Le nom Ian Jones est porté par les personnes suivantes :
 Ian Jones (1931-), un écrivain et scénariste australien ;
 Ian Jones (1940-), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Ian Jones (1967-), un joueur de rugby à XV international néo-zélandais ;
 Ian Jones (?-?), un directeur de la photographie australien ;
 Ian Jones (?-?), un joueur de cricket ;
 Ian Jones (?-?), un footballeur international des îles Turques-et-Caïques.

Voir aussi